Diversos membres del llinatge Alagón.
 Blasco I d'Alagón, el Gran.
 Blasco II d'Alagón, el Net.
 Blasco III d'Alagón
 Blasco IV d'Alagón
 Blasco V d'Alagón
 Blasco d'Alagón el Jove
 Blasco d'Alagón el Vell